Brusturi, comune del distretto di Bihor
 Brusturi, comune del distretto di Neamț